Байрамдурдыев — тюркоязычная фамилия. Женская форма — Байрамдурдыева.

Известные носители 
 Байрамдурдыев, Магтымгулы (род. 1984) – туркменский государственный деятель.
 Байрамдурдыев, Ораздурды (1929–?) – советский туркменский  хозяйственный и государственный деятель.
 Байрамдурдыев, Пыгы — туркменский коневод, артист цирка, военный, заслуженный деятель культуры Туркменистана.

 Байрамдурдыев, Таган (1909—1977) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.